verouderde benaming voor Snoekbaars.
Alexander (naam) voornaam afgeleid van Alexander.
 Achternaam.